Neva Get Enuf foi o último single do álbum A Girl Can Mack. Na época que foi lançado, Naturi não fazia mais parte do grupo.

Videoclipe
O clipe trazia apenas as 2LW,Adrienne Bailon e Kiely Williams,cantando em busca do namorado perfeito,junto com Lil' Wayne.
Kiely tinha um solo de dança,onde fazia passos bem elaborados.
O clipe teve participação da irmã de Kiely,Tia Williams.

Faixas
 Neva Get Enuff (Call Out Hook)
 Neva Get Enuff (Instrumental)
 Neva Get Enuff (The Spa Remix)

Canções gravadas por 3LW
Singles de 2002
Canções gravadas por Lil Wayne
Canções de R&B